Helvetica steht für:
 Helvetica (Bibliothekswesen), im Buch- und Bibliothekswesen Veröffentlichungen mit einem Bezug zur Schweiz 
 Helvetica (Schriftart), serifenlose Linear-Antiqua
 Helvetica (Film), Dokumentarfilm von Gary Hustwit aus dem Jahre 2007
 Helvetica (Fernsehserie), Schweizer Fernsehserie (2019)

in Verbindung steht Helvetica für:
 Confoederatio Helvetica, den lateinischen Name der Schweizerischen Eidgenossenschaft und nimmt Bezug auf den antiken keltischen Stamm der Helvetier

Siehe auch:
 Helvetia (Begriffsklärung)